famille
 famille de Landrian (ou Landriani), une famille noble d'extraction chevaleresque, originaire de Landriano près de Milan ;

personnalités
 Étienne Evrard de Landrian (1740-1817), un homme politique français ;
 Nicolás Guillén Landrián (1938-2003), un peintre et cinéaste cubain.